Apollonia peut désigner :
 Apollonia (), aujourd’hui , le nom en grec ancien de plusieurs villes du monde grec antique,
Apollonia (à la période hellénistique) ou Apollonie, une ville antique près de Césarée et Herzliya, en Israël
 Apollonia, un prénom,
 Apollonia, un réseau européen d'échanges artistiques,
 Apollonia, un éditeur,
 Apollonia, une société aixoise de conseil financier accusée de fraude dans le traitement des dossiers de ses clients, ayant conduit ceux-ci à s'endetter déraisonnablement,
 Apollonia, une formation d'albédo de la planète Mercure.

Voir aussi 

 Apollonia 6, un groupe de musique des années 1980.

Notes et références